Il existe plusieurs cimetières du Nord :

Allemagne 
 Cimetière du Nord à Cologne
 Cimetière du Nord à Dresde
 Cimetière du Nord à Düsseldorf
 Cimetière du Nord à Kiel
 Cimetière du Nord à Iéna
 Cimetière du Nord à Leipzig
 Cimetière du Nord à Munich
 Cimetière du Nord à Wiesbaden

France 
 Cimetière du Nord à Paris, communément appelé cimetière de Montmartre
 Cimetière Nord à Béthune
 Cimetière Nord à Dole
 Cimetière du Nord à Périgueux
 Cimetière du Nord au  Puy-en-Velay
 Cimetière du Nord à Reims
 Cimetière du Nord à Rennes
 Cimetière du Nord à Rouen

Suède 
 Cimetière du Nord à Solna

de:Nordfriedhof
ru:Северное кладбище